Decker bezeichnet:
 einen Familiennamen, siehe Decker
 Decker Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in Baden-Württemberg:
 Decker (Ochsenhausen), ein Ortsteil der Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

in den Vereinigten Staaten:
 Decker (Indiana)
 Decker (Kentucky)
 Decker (Michigan)
 Decker (Montana)
 Decker (Ohio)
 Decker (Wisconsin), im Ozaukee County
 Decker Corner, im Ozaukee County, Wisconsin
 Decker Prairie (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Decker Building, in New York, New York, ID-Nr. 03001179
 Decker Cave Archeological Site, in Buckhorn, Missouri, ID-Nr. 71000473
 Decker House Hotel, in Maquoketa, Iowa, ID-Nr. 78003451
 Decker-Jewett Bank, in Marysville, Kalifornien, ID-Nr. 76000543
 Decker-Kincaid Homestead, in Boonton, New Jersey, ID-Nr. 05000126
 Decker-Patrick Dry Goods Building, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 82005106
 Decker's Chapel, in St. Marys, Pennsylvania, ID-Nr. 98001367

Siehe auch:
 Decker-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Decker Township
 De Decker
 Dekker
 Deker
 Deckers
 Deckert